Say No Mo (стилизовано как SAY NO MO) — третий мини-альбом российского и испанского хип-хоп-исполнителя kizaru, выпущенный 27 декабря 2019 года на лейблах HAUNTED FAMILY / Sony Music Entertainment и спродюсированный Aarne, DASPACEBOY, Kid Hazel &YG Woods. Это второй музыкальный релиз kizaru за 2019 год, после Karmageddon, выпущенного в августе.

Предыстория 
19 сентября 2019 года kizaru сообщил в Твиттере, что работает над новым мини-альбомом.

22 сентября 2019 года в Instagram опубликовал отрывок песни, в дальнейшем названной «Евгений Онегин».

6 октября 2019 года опубликовал отрывок второго трека.

17 октября 2019 года опубликовал ещё один отрывок нового трека, а также сообщил приблизительное количество треков.

3 января 2020 года вышел музыкальный клип на песню «Message», срежиссированный kizaru и Никитой Замойским. По сюжету клипа в kizaru влюбляется девушка, которая смотрит его выступление в ресторане.

Список треков

Чарты

Примечания 

Мини-альбомы Kizaru
Мини-альбомы 2019 года
Мини-альбомы в стиле хип-хоп
Альбомы Haunted Family
Альбомы, спродюсированные Aarne